Акмал Сабуров (; 22 октября 1987, Таджикская ССР, СССР) — таджикский футболист, защитник. Выступал за сборную Таджикистана.

Карьера 
Мастер спорта Республики Таджикистана. Трёхкратный чемпион РТ. Обладатель Кубка Таджикистана. Играл в командах «Вахш» (Курган-Тюбе), «Истиклол» (Душанбе). Дебютировал в клубе в 2012 году.

Сыграл 6 матчей за сборную Таджикистана. Дебютировал в 2009 году.

Достижения 
 Обладатель Кубка Таджикистана: 2019

Семья 
Женат. 10 июля 2010 года у него родилась дочь.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Регар-ТадАЗа»

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Хатлон»
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Далерон-Уротеппа»
Игроки ФК «Хайр»
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Мастера спорта Республики Таджикистан